НФЛ в сезоне 1950 — стал 31-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Американская конференция: Кливленд Браунс — Нью-Йорк Джайентс 8:3
 Национальная конференция: Лос-Анджелес Рэмс — Чикаго Бэарз 24:14
 Чемпионская игра НФЛ: Кливленд Браунс — Лос-Анджелес Рэмс 30:28

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1950.pdf Сезон 1950 года в деталях]

Сезоны НФЛ